Een aardbeving
 Aardschok (tijdschrift), een muziekblad over hardrock- en heavy metal
 KINK Aardschok, een radiozender
 Aardschokdag in België en Nederland